Chvátal oder Chvatal ist der Familienname folgender Personen:
 Janet Chvatal (* 1964), US-amerikanische Musicalsängerin
 Karin Chvatal (* 1979), österreichische Schauspielerin
 Martin Ferdinand Chvátal (1736–1808/1811), österreichischer Maler
 Robert Chvátal (* 1968), tschechischer Manager, Vorsitzender der Geschäftsführung T-Mobile Austria
 Vašek Chvátal (* 1946), tschechisch-kanadischer Mathematiker

Siehe auch:
 Chwatal